Engelhardt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Paul Engelhardt
 Robert Engelhardt